

Patronyme 
 Jean-Baptiste Degreef (1852 - 1894), peintre belge.

Toponyme 
 Rue François Degreef à Schaerbeek (Bruxelles).
 Square Jean-Baptiste Degreef à Auderghem (Bruxelles).

Voir aussi